Сан Габријел Чилак има више значења:

 Општина Сан Габријел Чилак (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Габријел Чилак (Сан Габријел Чилак, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику